Новопервомайское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новопервомайское — село в Шортандинском районе Акмолинской области.

Россия 
 Новопервомайское — село в Татарском районе Новосибирской области.